3 miejscowości w Polsce
 Złoty Potok – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna
 Złoty Potok – osada w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Skąpe
 Złoty Potok – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Inne
 Złoty Potok – jezioro na Pojezierzu Łagowskim
 Złoty Potok – osiedle typu miejskiego na Ukrainie
 Złoty Potok – potok w Karkonoszach, dopływ Kamieńczyka
 Złoty Potok – potok w Karkonoszach, dopływ Łomnicy
 Złoty Potok – potok w Pieninach Spiskich
 Złoty Potok – potok w Tatrach
 Złoty Potok – rzeka w Górach Opawskich

 Złoty Potok – potok na Orawie
 Złoty Potok (Trująca) – dopływ Nysy Kłodzkiej